Себастьяно Тимпанаро (; 5 сентября 1923, Парма — 26 ноября 2000, Флоренция) — итальянский филолог, эссеист и литературный критик-марксист.

Член-корреспондент Британской академии (1975). Член Академии деи Линчеи.

Его отец, Себастьяно Тимпанаро-старший, был историком естествознания; мать, Мария Кардини, была филологом-классиком (занималась главным образом философией досократиков и древнегреческой медициной). Изучал классическую филологию у Джорджо Паскуали во Флоренции.

Лишь единожды преподавал в университете — один год по контракту во Флорентийском.

Книги 
 S. Timpanaro, La filologia di Giacomo Leopardi, Roma-Bari, Laterza, 1997 (I ed. 1955)
 S. Timpanaro, La genesi del metodo del Lachmann, Torino, UTET, 2004 (I ed. 1963)
 S. Timpanaro, Classicismo e illuminismo nell’Ottocento italiano, Pisa, Nistri-Lischi, 1965
 S. Timpanaro, Il lapsus freudiano. Psicanalisi e critica testuale, Firenze, La Nuova Italia, 1975
 S. Timpanaro, Per la storia della filologia virgiliana antica, Roma, Salerno editrice, 1986
 S. Timpanaro, Nuovi studi sul nostro Ottocento, Pisa, Nistri-Lischi, 1995
 S. Timpanaro, Sul materialismo, Milano, Unicopli, 1997
 S. Timpanaro, Il Verde e il Rosso. Scritti militanti, 1966—2000, Roma, Odradek, 2001
 S. Timpanaro, Virgilianisti antichi e tradizione indiretta, Firenze, Olschki, 2001

Примечания

Ссылки 
 Sebastiano Timpanaro Archive

Философы Италии
Филологи Италии
Социалисты Италии
Историки-марксисты
Теоретики марксизма
Члены Академии деи Линчеи
Члены-корреспонденты Британской академии
Лауреаты премии Фельтринелли
Выпускники Флорентийского университета